

События 
 Консулы Имп. Цезарь Публий Лициний Валериан А. и Имп. Цезарь Публий Лициний Валериан Эгнаций Галлиен А.
 Ма Цзюнь, китайский механик из царства Вэй, изобрёл колесницу, указывающую на юг — транспортное средство с компасом, который использовал дифференциальное устройство, а не магнетизм.
 Морской поход готов из Приазовья в Азию.

Родились 
 Дорофей Тирский — христианский святой, священномученик.
 Марцелл I — епископ Рима.

См. также